E231 kan syfta på: 

 E231 – en europaväg som börjar i Amsterdam och slutar i Amersfoort i Nederländerna
 E231 – E-numret för Ortofenylfenol